

Persone

Politici 
 Ezio Leonardi (1929) – politico italiano, senatore della Repubblica
 Pasquale Leonardi Cattolica (1854-1924) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Salvatore Leonardi (1939-) – politico italiano, presidente della provincia di Messina

Personalità dello spettacolo 
Lisa Leonardi (?) – attrice
Marco Leonardi (1971-) – attore
Sergio Leonardi (1944-) – cantante
Simone Leonardi (1982-) – attore
Walter Leonardi (1966-) – attore

Personalità del mondo accademico e culturale 
Camillo Leonardi (XV secolo-XVI secolo) – astronomo e astrologo italiano
Claudio Leonardi (1926-2010) – storico, filologo e latinista italiano
Erika Leonardi (1954) – saggista italiana
Piero Leonardi  (1908-1998) – geologo e paleontologo italiano
Paolo Leonardi (1947) – accademico e docente italiano

Personalità del mondo artistico 
Elvira Leonardi detta Biki (1906-99) – stilista
Cesare Leonardi (1935-) – architetto
Leoncillo Leonardi (1915-68) – scultore
Mauro Leonardi (1959) – scrittore

Sportivi 
Andrea Leonardi (1989-) – pallamanista
Giulia Leonardi (1987-) – pallavolista 
Lamberto Leonardi (1939-2021) – ex calciatore e allenatore di calcio
Luca Leonardi (1991-) – nuotatore 
Nicola Leonardi (1979-) – rugbista a 15 
Nicola Leonardi (1988-) – pallavolista 
Pietro Leonardi (1963-) – dirigente sportivo

Altre attività 
 Alvaro Leonardi (1895-1955) – ufficiale e aviatore italiano, pluridecorato con medaglia d'argento al valor militare
 Emanuele Leonardi (1902-1936) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Francesco Leonardi (1730-1816) – cuoco
 Giovanni Leonardi (1541-1609) – presbitero, santo della Chiesa cattolica
 Libero Leonardi (1904-1944) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Livio Leonardi (1958) – giornalista italiano
 Lodovico Leonardi (1819-1898) – vescovo cattolico italiano
 Oreste Leonardi (1926-78) – carabiniere, medaglia d'oro al valor civile
 Pietro Leonardi (1769-1844) – presbitero italiano, proclamato venerabile nel 1990
 Priamo Leonardi – ammiraglio italiano
 Vittorio Leonardi (1895-1918) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria

Altro 
 Aviosuperficie Alvaro Leonardi – aviosuperficie di Terni intitolata ad Alvaro Leonardi
 Museo di paleontologia e preistoria Piero Leonardi – museo di Ferrara intitolato a Piero Leonardi

Pagine correlate 
Leonardo (disambigua)
Giuseppe Leonardi